Фридрих Хохбаум (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Начало военной карьеры 
В мае 1913 года поступил на военную службу фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в гренадерский полк.

Первая мировая война 
С 10 августа 1914 года — лейтенант. В ноябре 1914 года — тяжело ранен. С марта 1915 года — командовал пехотной ротой. С марта 1916 года — на штабных должностях. В июне 1918 года — вновь ранен. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней.

Между мировыми войнами 
В 1919 году служил на германо-польской границе в Силезии. За бои против поляков награждён орденом Орла. Продолжил службу в рейхсвере.

К началу Второй мировой войны — в штабе 2-го армейского корпуса, подполковник.

Вторая мировая война 
С августа 1940 года — командир 253-го пехотного полка. С декабря 1940 года — полковник.

С 22 июня 1941 года — участвовал в германо-советской войне. Бои в Белоруссии, награждён планками к Железным крестам обеих степеней (повторное награждение).

В апреле 1942 года — награждён Золотым немецким крестом. С ноября 1942 года — командир 34-й пехотной дивизии (в районе Юхнова). С декабря 1942 года — генерал-майор.

С июля 1943 года — генерал-лейтенант. В августе 1943 года — награждён Рыцарским крестом Железного креста (за бои в районе Брянска).

В июне 1944 года — награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, назначен командующим 18-м горным корпусом (в районе Мурманска). С сентября 1944 года — в звании генерала пехоты.

9 мая 1945 года — взят в советский плен в Восточной Пруссии на косе Фрише Нерунг.

После войны 

Умер в советском плену 28 января 1955 года. Похоронен на кладбище в Чернцах.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го класса (10 октября 1914) (Королевство Пруссия)
 Железный крест (1914) 1-го класса (5 августа 1915) 
 Орден Саксен-Эрнестинского дома рыцарский крест 2-го класса с мечами
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) чёрный (Германская империя)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Пряжка к Железному кресту (1939) 2-го класса (3 июля 1941)
 Пряжка к Железному кресту (1939) 1-го класса (21 августа 1941)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Нагрудный штурмовой пехотный знак
 Немецкий крест в золоте (25 апреля 1942)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 рыцарский крест (22 августа 1943)
 дубовые листья (№486) (4 июня 1944)
 Упоминание в Вермахтберихт (14 февраля 1944, 12 марта 1944)

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5

Кавалеры 2-го класса ордена Саксен-Эрнестинского дома
Генералы пехоты (вермахт)